Die Spielzeit 2019/20 war die dritte reguläre Austragung nach der Umbenennung der ehemaligen Schweizer National League A in National League, der höchsten Eishockeyspielklasse der Schweiz. Die reguläre Saison umfasste 50 Qualifikationsrunden. Danach sollte es mit den Playoffs  bzw. den Playouts weitergehen. Auf Grund der COVID-19-Pandemie wurde die Saison nach der Qualifikation abgebrochen.

Meisterschaftsabbruch 
Aufgrund der Coronavirus-Epidemie beschloss der Bund am 28. Februar 2020, Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern bis zum 15. März 2020 zu verbieten. Die Nationalliga beschloss daher die zwei letzten Runden der Qualifikation ohne Zuschauer zu bestreiten. Danach setzte die Liga den Spielbetrieb vorerst aus. Am 11. März 2020 rief der Kanton Tessin den Notstand aus. Als Konsequenz davon wurden alle Eishallen im Kanton Tessin geschlossen. Dadurch war kein regulärer Meisterschaftsbetrieb mehr möglich, sodass der Verband nach Rücksprache mit den Clubs die Meisterschaft in allen Ligen und Stufen beendete. Zudem gab es weder Meister, noch Auf- und Absteiger.

Modus 
Gespielt wurden von den zwölf Teams zwei Doppelrunden zu je 22 Spielen. Dazu gab es pro Team je sechs Zusatzbegegnungen gegen drei Gegner, die aufgrund einer regionalen Einteilung (Ost: HC Ambrì-Piotta, HC Lugano, HC Davos, SC Rapperswil-Jona Lakers, Mitte: EHC Biel, SCL Tigers, EV Zug, ZSC Lions, West: Genève-Servette HC, Lausanne HC, HC Fribourg-Gottéron, SC Bern) festgelegt werden; insgesamt bestritt somit jede Mannschaft 50 Qualifikationsspiele. Danach sollten die besten acht Mannschaften den Schweizer Meister im K.-o.-System ermitteln. Alle Playoffserien sollten nach dem Modus Best-of-Seven gespielt werden.

Die letzten vier Mannschaften sollten in der Platzierungsrunde und den anschliessenden Play-outs diejenige Mannschaft ermitteln, die gegen den Meister der Swiss League um den Klassenerhalt spielen muss.

Teilnehmer 

In der Saison 2019/20 sind die gleichen zwölf Mannschaften vertreten, wie in der Vorsaison.

Hauptrunde

Kreuztabelle

Tabelle 
Erläuterungen: , ,  / (Stand: 25. Februar 2020)

Topscorer 

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
Quelle: SIHF; Fett: Bestwert

Weblinks

Einzelnachweise 

2019
Eishockeysaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020